Lekkoatletyka na Letnim Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2015 – zawody lekkoatletyczne podczas olimpijskiego festiwalu młodzieży odbywały się na stadionie lekkoatletycznym w gruzińskim Tbilisi od 27 lipca do 1 sierpnia. W imprezie startowali zawodnicy z roczników 1999 i 2000.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Zobacz też 
 Lekkoatletyka na Letnim Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2009
 Lekkoatletyka na Letnim Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2011
 Lekkoatletyka na Letnim Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2013

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2015 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Gruzji
Olimpijski festiwal młodzieży Europy
2015 w Gruzji